Sills ist der Familienname folgender Personen:

 Beverly Sills (1929–2007), US-amerikanischen Opernsängerinnen
 François Sills (* 1964), deutsch-kanadischer Eishockeyspieler
 Milton Sills (1882–1930), US-amerikanischer Schauspieler und Universitätsprofessor
 Paul Sills (Paul Silverberg; 1927–2008), US-amerikanischer Regisseur und Schauspiellehrer

Siehe auch:
 Sils